Greeley Estates - banda de metalcore americana

Localidades

Greeley (Colorado)
Greeley (Iowa)
Greeley Center
South Greeley

Desambiguações de topônimos